Die Abkürzung LTV steht für:

 das erste LTV Lokal TV Luzern, Lokal TV für Luzern in der Schweiz
 Lüssumer Turn-Verein, historischer Sport- und Kulturverein in Bremen
 die Landestalsperrenverwaltung Sachsen
 den Sportverein LTV Wuppertal
 den Sportverein Lüdenscheider Turnverein von 1861
 den Landesverband Thüringen des Verkehrsgewerbes
 das lettische Staatsfernsehen Latvijas Televīzija
 LTV Steel, ein U.S. amerikanisches Stahlunternehmen, vormals Ling-Temco-Vought und LTV Corporation
 Abkürzung für Loan-to-Value, den Beleihungsauslauf bei Immobilienfinanzierungen.
 Landestourismusverband Sachsen und Landestourismusverband Brandenburg, Mitgliedsverbände im Deutschen Tourismusverband
 Landestanzsportverband, Name mehrerer Mitgliedsverbände im Deutschen Tanzsportverband
 linear-zeitvariante Systeme (engl.: Linear Time-Variant)
 Long Term Valuation, ein Konzept, um zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft die Signatur eines elektronisch signierten Dokuments zu prüfen (siehe auch PAdES)
 den Ludwigsluster Tarifverbund (ein ÖPNV-Tarif im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern)
 Lietuvos televizija, ein staatlicher Fernsehsender

LTV